

Patronyme 
 Charles Hersent (vers 1590-1660 ou 1662), clerc, chancelier de la cathédrale de Metz, polémiste français;
 Louis Hersent (1777-1860), peintre français;
 Louise Marie-Jeanne Hersent (1784-1862), née Mauduit, épouse du précédent, peintre française;
 Hildevert Hersent (1827-1903), ingénieur et entrepreneur des travaux publics français;
 Jean ou Jean-Baptiste Hersent (1862-1946), fils du précédent, ingénieur des Arts et Manufacture et entrepreneur des travaux publics français;
 Georges Hersent (1865-1950), frère du précédent, ingénieur des Arts et Manufactures et entrepreneur des travaux publics français;
 Philippe Hersent (Bernard, Marcel, Godefroy, Auguste Koevoets) (1908-1982), acteur français;

Littérature 
 Dame Hersent est un personnage du Roman de Renart.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand